Речно́й переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «река».

Россия 
 Речной переулок — улица в Липецке.
 Речной переулок — улица в Орле.
 В Санкт-Петербурге:
 Речной переулок — улица в Красносельском районе;
 Речной переулок — улица в Сестрорецке.
 Речной переулок — снесённая улица в Томске,  часть бывшего Речного посёлка.

Украина 
 Речной переулок — улица в Черновцах.

Примечания